Вокзал «Зоологический Сад» (Цоологишер-Гартен, ) — важный транспортный узел Берлина. Под вокзалом Берлинской городской электрички находится станция метро. Вокзал находится вблизи Берлинского зоопарка.

После закрытия Анхальтского вокзала в 1952 году стал единственным вокзалом дальнего сообщения и главным транспортным узлом Западного Берлина.

В культуре 
 Ирландская рок-группа U2 посвятила вокзалу «Зоологический Сад» свою песню «Zoo Station».
 На этом вокзале происходит действие книги «Мы, дети с вокзала Зоо» (:de:Wir Kinder vom Bahnhof Zoo), написанной на основе интервью с Кристианой Ф. и поставленного по книге кинофильма.
 Станция является местом действия известной песни Big In Japan группы Alphaville, при этом автор песни упоминает станцию как популярное место встречи наркоманов.

Примечания

Ссылки 
 Вокзал «Зоологический сад» на официальном сайте Берлина

Вокзалы Берлина